Termin SLB ima više značenja.

 Scitalidopepsin-B, enzim
 Solomonova Ostrva, ISO 3166-1 alfa-3 kod zemlje